«Estación San Miguel» puede referirse a:

Estaciones de transporte 
 Estación San Miguel, del Metro de Santiago, en San Miguel, Gran Santiago, Chile;
 Estación San Miguel, estación ferroviaria en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación San Miguel, estación ferroviaria en la Provincia de Tucumán, Argentina;
 Estación de San Miguel de Fluviá, estación ferroviaria de la línea Barcelona-Portbou, España;
 Estación de Sant Miquel de Gonteres-Viladecavalls, estación ferroviaria de la línea R4, Barcelona, España.